Simões kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Simões (ort), Piauí, 
 Simões (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar